Марко Радосављевић може се односити на:

 Марко Радосављевић, рашчињени епископ рашко-призренски и косовско-метохијски Артемије;
 Марко Радосављевић (устаник), један од покретача Таковског устанка.